

Населені пункти та їхні частини
 Окронґлик — село в гміні Білобжеґі Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Окронґлик — село в гміні Возьники Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Окронґлик — село в гміні Янув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Окронґлик — частина міста Войковиці в Бендзинському повіті Сілезького воєводства
 Окронґлик — частина села Зачарне в гміні Ліся Ґура Тарновського повіту Малопольського воєводства

Примітки